Результаты выступления сборной команды Австрии на зимних Олимпийских играх 2002 года, проходивших в Солт-Лэйк-Сити, США. Честь страны защищали девяносто спортсменов, принимавшие участие в двенадцати видах спорта. В итоге сборная удостоилась семнадцати комплектов наград и в общекомандном зачёте заняла десятое место.

Медалисты

Золото 
 Штефан Эберхартер — горнолыжный спорт, гигантский слалом.
 Кристиан Хоффман — лыжные гонки, 30 км.
 Фриц Штробль — горнолыжный спорт, скоростной спуск.

Кристиан Хоффман финишировал вторым, но его соперника Йохана Мюлегга уличили в использовании запрещённых веществ и лишили золотой медали.

Серебро 
 Михаил Ботвинов — лыжные гонки, 30 км.
 Штефан Эберхартер — горнолыжный спорт, супергигант.
 Рената Гётшль — горнолыжный спорт, суперкомбинация.
 Мартин Реттль — скелетон.

Бронза 
 Штефан Эберхартер — горнолыжный спорт, скоростной спуск.
 Готтвальд Феликс — лыжное двоеборье, спринт 7,5 км.
 Готтвальд Феликс — лыжное двоеборье, индивидуальная гонка 15 км.
 Вольфганг Пернер — биатлон, спринт 10 км.
 Рената Гётшль — горнолыжный спорт, скоростной спуск.
 Маркус Прок — санный спорт, одиночки.
 Бенджамин Райх — горнолыжный спорт, слалом.
 Бенджамин Райх — горнолыжный спорт, комбинация.
 Андреас Шифферер — горнолыжный спорт, супергигант.
 Марио Штехер, Михаэль Грубер, Готтвальд Феликс, Кристоф Байлер — лыжное двоеборье, эстафета.

Состав и результаты олимпийской сборной Австрии

Бобслей 

Спортсменов — 4

Мужчины

Ссылки 
 Результаты зимних Олимпийских игр 2002 года

Спорт в Австрии в 2002 году
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года